Лыкошино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лыкошино — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Лыкошино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Лыкошино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Лыкошино — деревня в Даниловском районе Ярославской области
 Лыкошино — посёлок в Бологовском районе Тверской области.
 Лыкошино — железнодорожная станция в Бологовском районе Тверской области.

Украина 
 Лыкошино — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.